Jméno a příjmení Sergej Martynov se může vztahovat k následujícím osobnostem:

Sergej Martynov (1971) — zápasník – klasik
Sergej Martynov (1968) — sportovní střelec